Торп има више значења:
 Торп (Вашингтон)
 Торп (Висконсин)